Norbà (cognom), cognom romà 
 Gai Norbà, tribú de la plebs el 95 aC i cònsol el 83 aC